Визимар (, умер в ) — король вандалов-асдингов, правивший в IV веке.

О нём почти ничего неизвестно из-за отсутствия исторических свидетельств, но он отмечен как один из первых правителей вандалов. Территория его государства включала в себя часть бывшей римской провинции Дакии (Трансильвания и Восточная Венгрия) и некоторые территории современной Западной Украины. Визимар, вероятней всего, погиб в 335 году в крупном сражении с вестготами.

Литература 
 
 

Короли вандалов
Правители Европы IV века
Персоналии по алфавиту
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения